

Cinema 
 Coco – film del 2009 diretto da Gad Elmaleh
 Coco – film d'animazione della Pixar del 2017 diretto da Lee Unkrich

Musica 
 CoCo – gruppo musicale giapponese
 Coco – album di Colbie Caillat del 2007
 Coco – album di Parov Stelar del 2009
 CoCo – singolo di O.T. Genasis del 2014
 Coco – singolo di Wejdene del 2020
 Coco – singolo di AKA 7even del 2020
 Coco – singolo di 24kGoldn del 2020

Persone 
 David Coco – attore italiano
 Donato Coco – designer italiano di automobili
 Francesco Coco – calciatore italiano
 Francesco Coco – magistrato italiano
 Giovanni Silvestro Coco – politico, accademico e magistrato italiano
 Giuseppe Coco – disegnatore italiano
 James Coco – attore statunitense
 Lady Coco – disc jockey italiana
 Marcus Coco – calciatore francese
 Marica Coco – attrice italiana
 Nicola Coco – magistrato, giurista, docente, filosofo e storico italiano
 Saúl Coco – calciatore equatoguineano
 Wellington Coco – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano
 CoCo – rapper e cantautore italiano

Personaggi immaginari 
 Coco Bandicoot – personaggio della serie di videogiochi Crash Bandicoot
 Coco – personaggio del manga Avanti tutta Coco!
 Coco – personaggio de Gli amici immaginari di casa Foster
 Coco – personaggio del manga e anime Principesse sirene - Mermaid Melody
 Coco – personaggio degli anime Yes! Pretty Cure 5 e Yes! Pretty Cure 5 GoGo!
 Coco – personaggio del manga e anime Toriko
 Coco –  creatura mitica del folclore ispanico

Altro 
 6436 Coco – asteroide
 Coco – profumo di Chanel
 Coco – musical del 1969 di André Previn e Alan Jay Lerner
 CoCo – computer della Tandy

Pagine correlate 
 Koko